Штапель (от  — стопка, куча):
 Штапельное волокно
  — замок.
 Штапель (нижняя Саксония)
 Штапель (Нойхаус)
 в овцеводстве — пучки пуховых или переходных волокон, уравненных по длине и тонкости (у тонкорунных и полутонкорунных овец).
Штапель () — фамилия:
 , немецкий архитектор.
 , немецкий публицист.

См. также